Bruno Kneubühler (* 3. Februar 1946 in Zürich) ist ein ehemaliger Schweizer Motorradrennfahrer.

Karriere 
Im Laufe seiner fast 20 Jahre andauernden Karriere in der  Motorrad-Weltmeisterschaft nahm Bruno Kneubühler in den Grand Prix-Klassen zwischen 50 und 500 cm³ teil. Nachdem er 1971 die Schweizer Motorrad-Strassenmeisterschaft in der 350-cm³-Klasse gewonnen hatte beendete er seine erste Grand-Prix-Saison 1972 in der 500-cm³-Klasse auf dem dritten Rang hinter dem dominierenden MV-Agusta-Werksteam mit den Fahrern Giacomo Agostini und Alberto Pagani. Kneubühler gewann im selben Jahr in der Klasse bis 350 cm³ den Grossen Preis von Spanien in Montjuïc vor Renzo Pasolini und János Drapál.

Im Jahr 1973 bewies er seine fahrerische Vielseitigkeit beim Grossen Preis von Spanien in dem er jeweils in den Klassen bis 50, bis 250 und bis 500 cm³ den zweiten Rang belegte. In der Saison 1974 fuhr er bei der Dutch TT in Assen in der 250-cm³-Klasse auf den zweiten Rang und gewann den Achtelliterlauf. Kneubühler hatte sein bestes Jahr 1983. Damals gewann er den Grossen Preis von Jugoslawien und den Grossen Preis von Schweden. In der Weltmeisterschaft der 125-cm³-Klasse wurde er Zweiter hinter Ángel Nieto. Kneubühler wurde drei Mal Vize-Weltmeister, 1973 in der Klasse bis 50 cm³ auf Kreidler, 1974 in der Klasse bis 125 cm³ mit Yamaha und 1983 wiederum in der 125-cm³-Klasse auf MBA. Er gewann insgesamt fünf Grands Prix, stand 33 Mal auf dem Siegerpodest und fünf Mal auf der Pole-Position.

Bruno Kneubühler zog sich im Jahr 1989 im Alter von 43 Jahren aus dem Profi-Rennsport zurück. Bis heute betreibt er eine Auto- und Motorrad-Fahrschule im Kanton Thurgau in der Schweiz. Weiters führt er Motorrad-Trainings für eine Versicherungsgruppe durch und ist im Schweizerischen Verkehrssicherheitsrat (VSR).

Statistik

Erfolge 
 1971 – Schweizer 350-cm³-Meister

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

Verweise

Weblinks 

 
 Offizielle Seite Bruno Kneubühler Fahrschule GmbH

Einzelnachweise 

Motorrad-Rennfahrer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1946
Mann
Schweizer Meister (Motorradsport)